Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Pérez Roldán che ha battuto in finale Karel Nováček 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Karel Nováček (finale)
 Guillermo Pérez Roldán (Campione)
 Christian Miniussi (secondo turno)
 Horst Skoff (primo turno)

 Bart Wuyts (primo turno)
 Franco Davín (semifinali)
 Martin Střelba (quarti di finale)
 Àlex Corretja (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1992